Sky kan avse:
 Sky – en synlig kolloid ansamling av små partiklar, se moln
 Sky –  jordens atmosfär sedd från jordytan, se himmel
 Sky (matlagning) – den vätska som utsöndras ur kött, fisk eller grönsaker vid uppvärmning
 British Sky Broadcasting – ett företag som sänder television via satellit till Storbritannien och Irland
 Sky (glass) – en glass från GB